SCCP:
 Signalling Connection Control Part — одна из подсистем протокола ОКС-7.
 Skinny Client Control Protocol — корпоративный (проприетарный) протокол, разработанный Selsius Corporation, в настоящее время принадлежит Cisco Systems Inc.